William Payne peut se référer à :

 William Payne (prêtre) (1650-1696), prête anglais
 William Payne (peintre) (1760-1830), peintre britannique
 William Payne Whitney (1876-1927), homme d'affaires et philanthrope américain
 William D. Payne (né en 1932), homme politique américain du Parti démocrate
 William Edward Payne (né en 1933), homme politique canadien, membre de l'Assemblée législative de l'Alberta, 1979-1993
 William Ernest Payne (1878-1943), homme politique canadien, membre de l'Assemblée législative de l'Alberta, 1931-1935
 William Hector Payne (né en 1914), membre du parlement canadien, 1958-1962
 William H. F. Payne (1830-1904), général confédéré de la guerre de Sécession
 William K. Payne (1903-1963), président d'université américain
 William Morton Payne (1858-1919), éducateur et auteur américain
 William Porter Payne (né en 1947), président de l'Augusta National Golf Club, président et chef de la direction du comité pour les Jeux olympiques d'Atlanta (ACOG)
 William Hiver Payne (1807-1874), représentant des États-Unis de l'Alabama
 William Payne (homme politique du Nouveau-Mexique), homme politique républicain
 William Payne (joueur de cricket) (1854-1909), joueur anglais de cricket
 William Oscar Payne (1879-1944), professeur d'histoire à l'université de Géorgie
 Will Payne (réalisateur de télévision) (né en 1974), producteur, scénariste et réalisateur de télévision
 Will Payne (acteur) (né en 1989), acteur anglais
 Bill Payne (musicien) (né en 1949), musicien, musicien et fondateur du groupe Little Feat
 Bill Payne (athlète) (né en 1967), athlète américain
 Billy Payne (footballeur) (1881-1967), footballeur 
 Bill Payne (footballeur, né en 1883) (1883-1940), footballeur

Voir aussi